Saint-Sigismond kan syfta på:
 Saint-Sigismond, Haute-Savoie
 Saint-Sigismond, Loiret
 Saint-Sigismond, Maine-et-Loire
 Saint-Sigismond, Vendée